Куртішоара () — комуна в Румунії, у повіті Олт.
 Куртішоара () — село в Румунії, у повіті Олт. Входить до складу комуни Куртішоара.
 Куртішоара () — село в Румунії, у повіті Олт. Входить до складу комуни Добрецу.
 Куртішоара () — село в Румунії, у повіті Горж. Адміністративно підпорядковується місту Бумбешть-Жіу.